Фалер:

 Фалер — порт Древних Афин и дем в Древней Аттике.
 Фалер — в древнегреческой мифологии аргонавт.

Персоналии 
  (род. 1968) — финская спортсменка.
 Фалер, Франц-Карл-Фридрих Иосифович фон (1865—1937) — выборгский губернатор.

См. также 
 Фалеры
 Палеон-Фалирон
 Фалирон